En Pologne, Wierzbowa peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wierzbowa, un village,

 dans la voïvodie de Łódź
 Wierzbowa, un village du powiat de Poddębice,
 Wierzbowa, un village du powiat de Sieradz.